Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2001 года  прошёл в Ла-Рош-сюр-Йоне с 11 по 19 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Арно Кордье

 — Коффи Максим Куаме

 — Лоран Нико

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2001 году
2001 год в шашках
Спорт в Ла-Рош-сюр-Йоне
Август 2001 года